Sletten kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Sletten (Lynge Sogn) – en bebyggelse i Lynge Sogn, Sorø Kommune
 Sletten (Udbyneder Sogn) – en bebyggelse i Udbyneder Sogn, Randers Kommune
 Sletten (Humlebæk Sogn) – fiskerleje og sydlig bydel i Humlebæk og et ejerlav i Humlebæk Sogn, Fredensborg Kommune
 Sletten (Randers Kommune) – en bebyggelse i Harridslev Sogn og Linde Sogn – Randers Kommune
 Se også
 FDF Friluftscenter Sletten – lejrområde ved Julsø.
 Sletten (avis) – Studenterblad på DTU fra 1971-2004.
 Sletten – er den danske betegnelse for den grønlandske by Ammassivik.